Сан-Мамес () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сан-Мамес — футбольный стадион в Бильбао (Страна Басков, Испания), домашняя арена футбольного клуба «Атлетик Бильбао». 
 Сан-Мамес — футбольный стадион в Бильбао (Страна Басков, Испания), существовавший с 1913 по 2013 год.
 Сан-Мамес-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.